De prototaal van alle Slavische talen, zie Oerslavisch
 De oudste Slavische schrijftaal, zie Oudkerkslavisch